Ethelbert I (zm. 616) – król Kentu, hegemon heptarchii anglosaskiej
 Ethelbert II (zm. 748) – król Kentu
 Ethelbert – król Anglii 860–866